Зильберт:

 Зильберт, Александр Борисович (род. 1975) — российский журналист, медиаменеджер.
 Зильберт, Иосиф Исаевич (1899—1939) — советский военачальник, дивизионный комиссар.
 Зильберт, Макс (Max Silbert, 1871—1930) — художник «парижской школы» одесского происхождения.